

Codici 
 ABD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Abadan, Abadan, Iran
 ABD – Codice aeroportuale ICAO della compagnia aerea islandese Air Atlanta Icelandic
 abd – codice ISO 639-3 della lingua manide
 ABD – codice ISO 3166-2:GB dell'Aberdeenshire (Regno Unito)

Geologia 
 ABD – Flysch o Formazione di Albidona, sintema stratigrafico della provincia di Cosenza (Calabria)

Altro 
 ‘Abd  – "servo", "servitore" in nomi arabi